Długa Polana – polana w Gorcach (w Nowym Targu)
 Długa Polana – polana w Tatrach